Vila Chã peut désigner :
 au Portugal
 homonymies exactes
 Vila Chã, paroisse civile de la municipalité d'Alijó, située dans le district de Vila Real et la région Nord ;
 Vila Chã, paroisse civile de la municipalité d'Esposende, située dans le district de Braga et la région Nord ;
 Vila Chã, paroisse civile de la municipalité de Fornos de Algodres, située dans le district de Guarda et la région Centre ;
 Vila Chã, paroisse civile de la municipalité de Vale de Cambra, située dans le district d'Aveiro et la région Nord ;
 Vila Chã, paroisse civile de la municipalité de Vila do Conde, située dans le district de Porto et la région Nord ;
 homonymies partielles
 Santiago de Vila Chã, paroisse civile de la municipalité de Ponte da Barca, située dans le district de Viana do Castelo et la région Nord ;
 São João Baptista de Vila Chã, paroisse civile de la municipalité de Ponte da Barca, située dans le district de Viana do Castelo et la région Nord ;
 Vila Chã da Beira, paroisse civile de la municipalité de Tarouca, située dans le district de Viseu et la région Nord ;
 Vila Chã de Braciosa, paroisse civile de la municipalité de Miranda do Douro, située dans le district de Bragance et la région Nord ;
 Vila Chã de Ourique, paroisse civile de la municipalité de Cartaxo, située dans le district de Santarém et la région de l'Alentejo ;
 Vila Chã de Sá, paroisse civile de la municipalité de Viseu, située dans le district de Viseu et la région Centre ;
 Vila Chã do Marão, anciennement « Vila Chão do Marão », paroisse civile de la municipalité d'Amarante, située dans le district de Porto et la région Nord ;
 Vila Chã de São Roque, une freguesia (une paroisse) urbaine portugaise du concelho (la municipalité) d'Oliveira de Azeméis.

Voir aussi 
 Vila Cã, une paroisse civile de la municipalité de Pombal, située dans le district de Leiria et la région Centre